Серге́й Арутю́нов: Арутюнов, Сергей Александрович (род. 1932) — российский этнолог, антрополог, доктор наук.
 Арутюнов, Сергей Артёмович (1922—2015) — советский и узбекистанский футбольный тренер.
 Арутюнов, Сергей Гевондович (1920—1995) — управляющий трестом «Добропольеуголь», Герой Социалистического Труда.
 Арутюнов, Сергей Дарчоевич (род. 1951) — советский и российский ученый-медик и изобретатель.
 Арутюнов, Сергей Сергеевич (род. 1972) — российский поэт, прозаик, публицист, критик.